Юдит Агоштон-Менделеньи (; 21 января 1937, Мишкольц, Венгрия — 12 мая 2013, Гёд, Венгрия) — венгерская фехтовальщица, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве на рапирах.

Спортивная карьера 

Выступала за спортивное общество BVSC. На чемпионате мира в Турине (1961) стала серебряным призёром в командных соревнованиях на рапирах. На летних Играх в Токио (1964) в составе сборной Венгрии выиграла олимпийское золото.

На чемпионате мира в Гаване (1969) вместе с командой своей страны выиграла бронзовую медаль, а через два года в Вене (1971) — серебро.

Работала учительницей. Была замужем за олимпийским чемпионом Рима (1960) в командном первенстве на саблях Тамашом Менделеньи.

Ссылки 
 
 http://hvg.hu/sport/20130513_Gyasz_olimpiai_bajnokot_vesztett_Magyaror

Фехтовальщики Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года